Peče je lahko:

 Peče, naselje v Občini Moravče
 Peče, naselje v spodnji Ziljski dolini (Avstrija)
 Župnija Peče, rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Litija nadškofije Ljubljana

 priimek Peče (Sašo Peče; Milko Peče...)

Glej tudi 
 Peč (razločitev)
 Pece (razločitev)
 Pečnik (razločitev)
 Pečovnik (razločitev)
 Pečečnik
 Pečar